Око́рков — фамилия. Известные носители:

 Окорков, Владимир Андреевич (1915—1981) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959).
 Окорков, Константин Иванович (1896—1938) — советский политический и государственный деятель.